Иван Веретенников:
 Веретенников, Иван Иванович (род. 1944) — белгородский фольклорист, композитор, заслуженный работник культуры Российской Федерации
 Веретенников, Иван Фёдорович (в монашестве Вассиан; 1877—1937) — единоверческий епископ Саткинский и Керженский.